Cet article liste les différentes sortes de musiciens dans l'ordre alphabétique.

 Chanteur,
 Compositeurs,
 Auteurs-compositeurs-interprètes :
 Chef d'orchestre,
 Improvisateurs,
 Ensembles musicaux,
 Groupes de musique,
 Instrumentiste (un musicien jouant d'un instrument de musique) :
 Accordéoniste (joue de l'accordéon),
 Altiste (joue de l'alto = violon alto),
 Balafoniste (joue du balafon),
 Bassiste (joue de la basse),
 Bassoniste (joue du basson),
 Batteur (joue de la batterie),
 Carillonneur (joue du carillon),
 Cithariste (joue de la cithare),
 Clarinettiste (joue de la clarinette),
 Claveciniste (joue du clavecin),
 Claviériste (Joue d'un instrument à clavier),
 Contrebassiste (joue de contrebasse),
 Corniste (joue du cor),
 Cymbaliste (joue du cymbalum),
 Dulcimeriste (joue du dulcimer),
 Flûtiste (joue de la flûte),
 Flûtiste à bec (joue de la flûte à bec),
 Guitariste (joue de la guitare),
 Harmoniciste (joue de l'harmonica),
 Harmoniumiste (joue de l'harmonium),
 Harpiste (joue de la harpe),
 Hautboïste (joue du hautbois),
 Koraïste (joue de la kora),
 Luthiste (joue du luth),
 Mandoliniste (joue de la mandoline),
 Organiste (joue de l'orgue),
 Percussionniste (joue d'un instrument à percussions),
 Pianiste (joue du piano),
 Saxophoniste (joue du saxophone),
 Sonneur (joue de la vielle à roue, de la bombarde ou de la cornemuse),
 Tromboniste (joue du trombone),
 Trompettiste (joue de la trompette),
 Tubiste (joue du tuba),
 Vibraphoniste (joue du vibraphone),
 Vielleur (joue de la vieille),
 Violiste (joue de la viole),
 Violoncelliste (joue du violoncelle),
 Violoniste (joue du violon).